A Copa da Ásia de 1996 foi a 11ª edição da Copa da Ásia.

Ocorreu entre 4 a 21 de Dezembro de 1996, nos Emirados Árabes Unidos. A Seleção Saudita de Futebol venceu a Seleção dos Emirados Árabes Unidos de Futebol na final em Abu Dhabi.

Fase de qualificação 
33 equipas participaram na fase de qualificação. Foram divididas em 10 grupos e os primeiros-colocados de cada grupoqualificavam-se directamente para o torneio final.

Anfitriã
 
Defensora do título
  
Vencedores da fase de qualificação
 
 
 
  Iraque

Primeira fase

Grupo A

Grupo B

Grupo C

Melhores terceiros 
No final da Primeira Fase foi feita a comparação entre as selecções que ficaram em 3º lugar de cada grupo, e essas avançaram para a fase seguinte.

Fases finais

Quartos-finais

Semifinais

Terceiro lugar

Final

Premiações

Campeões

Individuais

Ligações externas 
 Copa da Ásia 1996 em Arquivo dos Mundiais

1996
Eventos esportivos sediados nos Emirados Árabes Unidos
Desporto nos Emirados Árabes Unidos em 1996
1996 no futebol